Сезон 2018/19 — 81-й сезон для «Зенита» в чемпионате России, 24-й в Премьер-лиге, а также 93-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, с 2010 года является российская энергетическая компания Газпром.

Состав 
Состав «Зенита» по заявке РФПЛ.

Основной состав

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№ 12 закреплён за болельщиками клуба.

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие доходы:  € 37 000 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 47 500 000

Ушли в аренду 

Общие доходы:  € 1 000 000

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол+пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по дате.

Хет-трики 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по дате.

Тактические схемы 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Кубок «Матч Премьер»

Премьер-лига

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига Европы УЕФА 

Заняв 5-е место в Чемпионате России 2017/2018, клуб получил право выступать в Лиге Европы сезона 2018/19, начав с 3-го квалификационного Раунда. По решению УЕФА первый матч (на домашнем стадионе) прошёл без зрителей.

Третий квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Группа C

1/16 финала

1/8 финала

Кубок России 

Сохранив место в премьер-лиге по итогам чемпионата России по футболу 2017/18, клуб получил право выступать в Кубке России сезона 2018/19, начиная с 1/16 финала кубка.

Примечания 

Сезоны ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Зенит
Зенит
2019